Fluencja słowna – płynność posługiwania się językiem
 Fluencja – strumień cząstek jonizujących